Золотушка — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Маралихинского сельсовета.

География 
Расположен на реке Золотушка, в 11 км к юго-востоку от села Маралиха.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района